Antofagasta de la Sierra bezeichnet:

* Departamento Antofagasta de la Sierra, Departamento in Argentinien
 Antofagasta de la Sierra (Stadt), Hauptstadt des Departamento in Argentinien
 Antofagasta de la Sierra (Vulkan), Vulkanfeld in Argentinien